Divisione Nazionale 1945/1946 – 44. edycja najwyższej w hierarchii klasy mistrzostw Włoch w piłce nożnej, organizowanych przez Lega Nazionale Alta Italia (na północy) oraz Lega Nazionale Centro-Sud w środku i na południu kraju, które odbyły się od 14 października 1945 do 28 lipca 1946. Mistrzem został , zdobywając swój trzeci tytuł.

Organizacja 
Po zakończeniu II wojny światowej Włochy znalazły się w gruzach i rozpadły się na dwie części. Zaciekłe walki na Linii Gotów zimą 1945 roku poważnie zagroziły, jeśli nie zniszczeniu, linii komunikacyjnych na Apeninach, co bardzo utrudniło podróżowanie między Doliną Padu a Półwyspem Apenińskim.

W tych warunkach, także biorąc pod uwagę amerykańską okupację północnych Włoch, Federacja postanowiła jesienią 1945 roku wznowić mistrzostwa w piłce nożnej w określonej formule. Rzeczywiście, ta sama FIGC, która w powstałej sytuacji nie mogła powrócić do jednej przedwojennej grupy, musiała stworzyć dwie odrębne organizacje, które zostały wybrane w dwóch różnych zgromadzeniach: jedno kierowane przez Ottorino Barassiego w Rzymie 10 lipca 1945 i drugie pod przewodnictwem Giovanni Mauro w Novara 31 lipca 1945. 

Na północy kraju powstała Lega Nazionale Alta Italia, która miała zarządzać Campionato Alta Italia, które były kontynuacją przedwojennej Serie A, ponieważ wszystkie kluby z Północnych Włoch, które byłyby uprawnione do startu w najwyższej lidze w ostatnim sezonie 1942/43 zostały dopuszczone do sezonu 1945/46. 

Na południu sytuacja była jeszcze bardziej złożona, ponieważ nie było tam wystarczająco dużo klubów - tylko cztery plus  formalnie zdegradowane - uprawnione do startu w najwyższej klasie. Rozwiązanie zostało znalezione dzięki powołaniu Lega Nazionale Centro-Sud, która zarządzała Campionato Misto di Serie A e B del Centro-Sud pomiędzy drużynami Serie A i Serie B.

Po zakończeniu rozgrywek w Campionato Alta Italia i Campionato Misto di Serie A e B del Centro-Sud tylko cztery pierwsze sklasyfikowane w każdym mistrzostwach zakwalifikowałyby się do krajowej rundy finałowej, która wyłoniłaby zwycięzcę scudetto, z formułą nieco przypominającą mistrzostwa sprzed 1926 r. Pod względem tego złożonego mechanizmu mistrzostwa sezonu 1945/46 nie są podobne do tych z Serie A i nie pojawiają się w odpowiednich statystykach.

Liczba uczestników w porównaniu do sezonu 1942/43 została zwiększona z 16 do 25 drużyn (14 z Serie A (Nord) oraz 5 z Serie A i 6 z Serie B (Centro-Sud). Rozgrywki składały się z meczów, które odbyły się systemem kołowym u siebie i na wyjeździe, w sumie 26 (Nord) i 20 rund (Centro-Sud): 2 punkty przyznano za zwycięstwo i po jednym punkcie w przypadku remisu, z możliwą dogrywką, rozstrzygać sytuacje ex aequo w końcowej klasyfikacji. Zwycięzca rozgrywek ligowych w turnieju finałowym otrzymywał tytuł mistrza Włoch. Dwie ostatnie drużyny spadało do Serie B.

Mistrzostwa północnych Włoch (Campionato Alta Italia)

Drużyny 
Campionato Alta Italia Serie A

Tabela

Baraże 
 20 kwietnia 1946, Bolonia.
 –  1:1 pd.
 24 kwietnia 1946, Modena.
 –  1:2 pd.

A.C. Milan przechodzi do następnej rundy.

Wyniki

Mistrzostwa środkowych i południowych Włoch

Drużyny 
Campionato Serie A-B Centro-Sud

Tabela

Wyniki

Runda finałowa

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy

Skład mistrzów 

 Valerio Bacigalupo
 Aldo Ballarin
 Virgilio Maroso
 Giuseppe Grezar
 Mario Rigamonti
 Eusebio Castigliano
 Franco Ossola
 Ezio Loik
 Guglielmo Gabetto
 Valentino Mazzola
 Pietro Ferraris
 Trener: Luigi Ferrero

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki meczów i tabele w bazie RSSSF 
 Almanacco Illustrato del Calcio – La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, Settembre 2005 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Włoszech
1945 w piłce nożnej
1946 w piłce nożnej
1945 we Włoszech
1946 we Włoszech